Аояма Сюко і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але цього разу Ворачова вирішила не брати участі. Аояма грала в парі Ніномією Макото, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Чжуан Цзяжун і Лян Чень.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Місакі Дой і Курумі Нара з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2015